Joe Sacco (1960) máltai születésű amerikai képregényíró és -rajzoló, újságíró
 Joe Sacco (1969) amerikai válogatott jégkorongozó, olimpikon